5. Mistrzostwa Świata w Boksie Kobiet odbyły się w dniach 22-29 listopada 2008 w Ningbo.

Klasyfikacja medalowa

Medalistki

Występy Polek 
 52 kg -
 1/16: Jagoda Karge -  Szachnoza Isachanowa 7:7+
 54 kg -
 1/8:  Karolina Michalczuk -  Hoi Lam Ho RSC 2 (+)
 1/4:  Karolina Michalczuk -  Ayako Minowa 18:2
 1/2:  Karolina Michalczuk -  Zhang Qin 9:4
 F:  Karolina Michalczuk -  Nicola Adams 10:6
 57 kg - 
 1/16:  Karolina Graczyk -  Sapreen Gamal Ali 15:1
 1/8:  Karolina Graczyk -  Sofia Oczigawa RSC 1 (-)
 63 kg -
 1/16: Oliwia Łuczak -  Clare Ghabrial 4:5
 70 kg - 
 1/8: Ewa Piątkowska -  Jelena Wystropowa 1:12
 80 kg - 
 1/8: Beata Małek-Leśnik -  Ulrike Brückner 15:7
 1/4: Beata Małek-Leśnik -  Tang Jieli 2:11
 86 kg - 
 1/4: Sylwia Kusiak -  Tiffany Hearn 2:12

Linki zewnętrzne 
 Dokumentacja mistrzostw na stronie amateur-boxing.strefa.pl

2008
2008 w boksie
2008 w Chinach
Sport w Ningbo